Trenkovi panduri
pandur (vojnik)
Pandur I, oklopni transporter
Pandur (Baja, Mađarska), bivše samostalno naselje u Mađarskoj